C21H26N2O3 – formula molecolare della vincamina
C21H26N2O3 – formula molecolare della yohimbina

Formule molecolari